Laguna se poate referi la:

 Lagună – lac din regiunile litorale;
 Laguna Venețiană - un golf închis al Mării Adriatice în care este situat orașul Veneția;
 Laguna (oraș) – oraș din Santa Catarina, Brazilia;
 Renault Laguna – automobil din clasa mare produs de concernul „Renault”;
 Laguna Carapã – oraș din Mato Grosso do Sul, Brazilia;
 Guia Lopes da Laguna – oraș din Mato Grosso do Sul, Brazilia.
 Laguna (formație) - formație muzicală din România